Meer Abdulrahman ist der Familienname folgender Personen:

 Eissa Meer Abdulrahman (* 1967), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Ibrahim Meer Abdulrahman (* 1967), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten